Гран-при Италии  года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1963 года. Автогонки прошли 8 сентября 1963 года на трассе Монца.

Гонка 

|}

 Джим Кларк за 3 гонки до конца сезон завоевал свой первый титул чемпиона Формулы-1. Одновременно с этим Lotus-Climax выиграла кубок конструкторов.

Источники 
 "The Formula One Record Book", John Thompson, 1974.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Италии